Synärese [] oder Synäresis [] (griech. συναίρεσις „Zusammenziehung“) steht für:

 die Zusammenziehung zweier Vokale zu einer Silbe, siehe Kontraktion (Linguistik)
 Synärese (Physik), die Phasentrennung eines Zweiphasensystems